Нусдорф (, "горіхове село") — назва населеного пункту, що походить від численних горіхових дерев і чагарників ліщини, які росли в таких місцях навіть на початку ХІХ століття.

Прізвище 
Нусдорф () — прізвище, походження якого пов'язане з поселенням Нусдорф, яке означає буквально «Нусдорфський», «з міста Нусдорф».

Відомі особи 
  (1420—1503) — майстер базельської майстерні пізньої готики. Будівничий Базельського собору у Швейцарії.
  (?—1479) — також відомий як Ульріх III. Князь-єпископ Пасауської єпархії.

Географія

Австрія 
  — до 1892 року був самостійним муніципалітетом, а сьогодні є передмістям 19-го району Відня — Деблінг.
  — ансамбль двох садиб на північно-східній околиці Зальцбурга.
 Нусдорф-ам-Аттерзе (Нусдорф на Аттерзее) — громада в Австрії, у федеральній землі Верхня Австрія. 
 Нусдорф-ам-Гаунсберг (Нусдорф на ) — містечко та громада в австрійській землі Зальцбург.
  — муніципалітет у федеральній землі Верхній Австрії в районі Феклабрук  над Атерським озером.
 Нусдорф-Дебант — ярмаркове містечко й громада округу Лієнц в землі Тіроль, Австрія.
  — район муніципалітету Терніц в районі Нойнкірхен у Нижній Австрії.
  (Нусдорф, чи то Трайзен) — ярмаркове містечко й громада округу Лієнц, в районі Санкт-Пельтен (Ланд), Нижня Австрія.

Німеччина 
 Нусдорф — громада в Німеччині, розміщена в історико-культурному районі Верхньої Баварії — .
  — район міста Ландау в Пфальці в землі Рейнланд-Пфальц, Німеччина.
 Нусдорф-ам-Інн — громада в Німеччині, в землі Баварія. Підпорядковується адміністративному округу Верхня Баварія. Входить до складу району Розенгайм.

Інше 
 Нусдорфська гребля і шлюз — гідротехнічна споруда, гребля і шлюз у передмісті Відня — , у місці, де від ріки Дунаю відходить її природний рукав — Дунайський канал довжиною 17,3 км. Нусдорф — назва колишнього приміського села Відня, що тепер входить до його 19-го району — Деблінг. 

Багатозначні терміни
Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Багатозначні топоніми